Ка́лиш — прізвище.

 Анастасій Калиш (1875—1930) — український церковний і громадський діяч, священик УГКЦ, василіянин.
 Калиш Олександр Павлович — солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.